Das Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará 2012 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Oktober 2012 in Belém stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 167 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Belém (Pará)